Буртни — упразднённое село в Лакском районе Дагестана. На момент упразднения входило в состав Ханарского сельсовета. В 1944 году все население села переселено в село Новолакское Новолакского района.

Географическое положение 
Село располагалось в 5 км к северо-западу от районного центра — села Кумух у подножья горы Кунарибаку.

История 
До вхождения Дагестана в состав Российской империи селение входило в состав Казикумухского ханства. Затем в Ханарском сельском обществе Мугарского наибства Казикумухского округа Дагестанской области. В 1895 году селение состояло из 28 хозяйств. По данным на 1926 год село состояло из 27 хозяйств. В административном отношении входило в состав Ханарского сельсовета Лакского района.

В 1944 году, после депортации чеченского населения с Северного Кавказа, все население села (31 хозяйство) были переселены на в село Банай-аул (ныне Новолакское) бывшего Ауховского района.

Население 

По переписи 1926 года в селе проживало 107 человек (32 мужчины и 75 женщин), из которых: лакцы — 100 %. Кроме того числилось 20 отходников.

Примечания 

Упразднённые населённые пункты Лакского района